Pedro Mascarenhas (c. 1484-1555) — 6° vice-rei da Índia
Pedro Mascarenhas (1670-1745) — vice-rei da Índia
Pedro Mascarenhas de Lencastre — governador do Rio de Janeiro no século XVII

Desambiguações de antropônimos